Filderbahn steht für:

die Filderbahn-Gesellschaft (FBG), eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Württemberg
die Städtische Filderbahn (SFB), eine ehemalige Eisenbahngesellschaft im Besitz der Stadt Stuttgart
und ist synonym mit den früher von diesen beiden Unternehmen betriebenen Strecken, darunter
die Zahnradbahn Stuttgart
die Bahnstrecke Stuttgart-Degerloch–Stuttgart-Möhringen
die Bahnstrecke Stuttgart-Möhringen–Stuttgart-Hohenheim
die Bahnstrecke Stuttgart-Möhringen–Stuttgart-Vaihingen
die Bahnstrecke Stuttgart-Möhringen–Neuhausen auf den Fildern
die Neue-Weinsteige-Linie

Siehe auch:
 Filder-Straßenbahn